Estat de Taraba, estat federat de Nigèria
 Riu Taraba, riu de Nigèria